Пётр Иванович Васильев:
 Васильев, Пётр Иванович (1907 — ?) — сталевар мартеновского цеха Мариупольского металлургического комбината, Герой Социалистического Труда (1958).
 Васильев, Пётр Иванович (род. 1929) — мастер леспромхоза в Пермской области, Герой Социалистического Труда (1966).